Classement par ordre alphabétique du prénom

 Georges Lapouge (1914-2013) prêtre et résistant français ;
 Gilles Lapouge (1923-2020), écrivain français ;

Voir aussi 
 Georges Vacher de Lapouge (1854-1936), anthropologue français
Homonymie
Homonymie de patronyme